Dobner ist der Familienname folgender Personen:

 Gelasius Dobner  (1719–1790), eigentlich Felix Jakob Dobner, tschechischer Piarist und Historiker
 Josef Dobner (1898–1972), Bildhauer, Leiter Fachschule für Holz- und Steinbildhauerei Villach
 Petra Dobner (* 1964), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Sigrun Dobner (* 1983), deutsche Ringerin
 Walter Dobner (* 1952), österreichischer Journalist und Jurist